Михаил Хитров:
 Хитров, Михаил Васильевич (род. 1950) — российский учёный и предприниматель, основатель компании «Центр речевых технологий», кандидат технических наук.
 Хитров, Михаил Дмитриевич (1913—1969) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Хитров, Михаил Иванович (ум. 1899)) — духовный писатель, протоиерей.
 Примечания